«Подра́нки» — советский художественный полнометражный цветной фильм, снятый режиссёром Николаем Губенко на киностудии «Мосфильм» в 1976 году.

Сюжет 
В качестве эпиграфа использованы слова писателя Александра Твардовского:

Писатель Алексей Бартенев возвращается в город, где провёл детство. Вырос он в детском доме, так как его родители погибли во время войны, когда ему ещё не было и года (отец погиб на фронте, мать повесилась).

Алексей очень хочет найти своих двух братьев, которых совсем не помнит. Адрес и судьбу своих родственников он находит в архиве. Сестра Наташа умерла в 1947 году. Старшие братья были усыновлены разными семьями. Сергей Погарцев, старший брат, стал уголовником-рецидивистом и отбывал на момент их знакомства третий срок. Денис Кусков, средний брат, был усыновлён партийным функционером и, в отличие от остальных братьев и сестры, рос в довольно благополучной обстановке.

Наташа была в гостях у Дениса, и приём ей был оказан самый неприятный, но подробностей она Алёше не рассказала. Алеша и сам пытался познакомиться с Денисом, но тот сделал вид, что не понимает, в чём дело. Уже значительно позднее, будучи взрослым, Денис признался, что всё помнит и сожалеет.

Детство главного героя показано отрывочными сюжетами, в которых отражён суровый быт послевоенной Одессы. Алёша, изображая немого, вместе с шайкой таких же беспризорников и сестрой Наташей меняет краденый патефон на кусок хлеба. Чуть позже, отследив гражданку с курицей, они пытаются украсть продукты: Наташа отвлекает гражданку, Алёша через балкон проникает в квартиру. Сосед-милиционер сорвал попытку кражи и сдал пойманного беспризорника в детприёмник. Наташа сама приходит в этот детприёмник, чтобы их с братом не разлучили.

Фильм заканчивается чтением за кадром строк Геннадия Шпаликова (с некоторыми купюрами) «По несчастью или к счастью…»

В ролях 

 Юозас Будрайтис — Алексей Бартенев, поэт и писатель (озвучивал Николай Губенко)
 Георгий Бурков — Сергей Николаевич Погарцев, старший брат
 Александр Калягин — Денис Николаевич Кусков, архитектор, средний брат
 Алёша Черствов — Алёша Бартенев
 Жанна Болотова — Алла Константиновна, учительница биологии
 Ролан Быков — Владимир Громов, военрук
 Николай Губенко — Григорий Альбертович Криворучко, воспитатель в интернате
 Наталья Гундарева — Тася
 Евгений Евстигнеев — сторож-истопник в интернате
 Зоя Евсеева — Валька Ганьдин, воспитанник
 Эльза Леждей — мачеха Дениса
 Бухути Закариадзе — директор интерната
 Пантелеймон Крымов — Сергей Макарович, учитель литературы (озвучивал Андрей Попов)
 Виктор Филиппов — милиционер, сосед Фроси
 Валентина Березуцкая — Валюша, нянечка в приюте
 Даниил Нетребин — Даня, врач в детском приёмнике
 Георгий Кавтарадзе — учитель физкультуры
 Людмила Шагалова — Нина Григорьевна, воспитательница в шляпке
 Михаил Херхеулидзе — старьёвщик
 Николай Волков — дядя Коля (Николай Степанович), приемный отец Алёши
 Дмитрий Бессонов — Вадим Федотович, воспитатель

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Николай Губенко
 Режиссёр-постановщик: Николай Губенко
 Оператор-постановщик: Александр Княжинский
 Художник-постановщик: Александр Толкачёв
 Звукооператор: В. Шмелькин
 Стихи: Геннадий Шпаликов

Фестивали и кино 
 1977 — Каннский кинофестиваль — Участие в Основной программе
 1977 — МКФ в Чикаго — Приз «Бронзовый Хьюго»
 1977 — МКФ в Тегеране — Почётный диплом Союза иранских кинокритиков
 1978 — МКФ в Сантарене — Приз «Золотая гроздь»
 1978 — Всесоюзный кинофестиваль — Главный приз

Факты 

 Подранок — раненый зверь или птица.
 В фильме использованы музыкальные композиции Антонио Вивальди, Алессандро Марчелло, Арканджело Корелли
 Фильм носит автобиографический характер, так как Николай Губенко, как и главный герой картины, потерял отца и мать в начале войны и попал в детский дом
 Роль одного из воспитанников интерната Вальки Ганьдина сыграла девочка — Зоя Евсеева
 Несколько сцен из детства писателя снимались в Воронеже (Никольская церковь, улица Карла Маркса).

Примечания

Ссылки 
 «Подранки» на Russiancinema
 «Подранки» на Рускино.ру
 «Подранки» на сайте «Дети в кино»

Фильмы СССР 1976 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Николая Губенко
Фильмы-драмы СССР
Фильмы — лауреаты Всесоюзного кинофестиваля
PAL Pitched